Рома́н Евге́ньевич Беля́ев (14 февраля 1988, Новосибирская область) — российский футболист, нападающий.

Карьера 
Начал карьеру в клубе «Сибирь-2». В 2007 году дебютировал в основном составе «Сибири». В 2008 году вернулся в фарм-клуб. В 2009 году вновь попал в состав «Сибири». Во второй половине сезона был арендован клубом «Чита». 29 июля 2010 года дебютировал в Лиге Европы в матче «Сибири» против кипрского «Аполлона». В премьер-лиге дебютировал 2 августа 2010 года, в гостевом матче против «Томи», заменив на 72 минуте Арунаса Климавичюса. 3 октября 2010 года в матче с «Рубином» забил свой первый гол в чемпионате России.

27 июня 2019 года стал первым футболистом новосозданного клуба «Новосибирск», в составе которого дебютировал 28 июля в матче 1/128 финала Кубка России 2019/20 против барнаульского «Динамо» и затем выступал до лета 2021 года.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Чита»
Игроки ФК «Новосибирск»
Игроки ФК «Муром»